Il gruppo della zvyagintsevite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della zvyagintsevite 
 Atokite
 Rustenburgite
 Zvyagintsevite

Note 

Zvyagintsevite